Блэ́кли ():

Английская фамилия; известные носители:
 Блэкли, Джейми (род. 1991) — английский актёр.
 Блэкли, Джон (род. 1948) — шотландский футболист.
 Блэкли, Джордж — американский криптограф и профессор математики.
  (род. 1974) — английская актриса.
 Блэкли, Рони (род. 1945) — американская актриса и певица.
 

Топоним:
  — район города Манчестера (Англия).

Ссылки 
 Blakley Family History